Le stade du Roi Pierre I. (en serbe cyrillique : , et en serbe latin : ), est un stade de football situé à Belgrade, en Serbie.

Histoire 

Équipement sportif achevé en 1977
Stade de football à Belgrade
Stade portant le nom d'une personnalité politique
Voždovac